Рана:
 Рана — нарушение анатомической целостности покровных или внутренних тканей
 Рана — вторая по площади коммуна в фюльке Нурланн
 Рана — звезда, которая находится в созвездии Эридан
 Рана — корабль проекта 61-МЭ, построенный в 1970—1980 годы в СССР по заказу индийского правительства
 Рана — этническая группа в составе буруанской народности (14258 человек в основном в центральной части острова)
 Рана (англ. Wounded) — канадский детективный триллер 1996 года.

Персоналии 
 Рана, Амарджит Сингх (род. 1960) — индийский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1980 года.
 Рана, Бир Шамшер Джанг Бахадур (1852—1901) — непальский государственный деятель, премьер-министр (шри тин махарадж) из династии Рана (1885—1901).
 Рана, Дев Шамшер Джанг Бахадур (1862—1914) — непальский государственный деятель, премьер-министр.
 Рана, Джанг Бахадур (настоящее имя Бир Нарсингх Кунвар; 1816—1877) — непальский государственный деятель, премьер-министр и фактический правитель страны в 1846—1877 годах.
 Рана, Каранбахадур — непальский кавалер креста Виктории.
 Рана, Мохан Шамшер (1885—1967) — непальский военачальник и государственный деятель, премьер-министр Непала и министр иностранных дел.
 Рана, Муджахид Али (род. 1970) — пакистанский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1992 года.
 Рана, Падма Шамшер (1882—1961) — непальский государственный деятель, премьер-министр Непала (1945—1948).

См. также 
 Rana